Евдо́кс () — древнегреческое имя.

Известные носители 
 Евдокс Кизикский (конец II в. до н. э.) — древнегреческий мореплаватель.
 Евдокс Книдский (ок. 408 год до н. э. — ок. 355 год до н. э.) — древнегреческий математик и астроном.
 Евдокс Родосский (III в. до н. э.) — греческий историк и географ, автор исторического сочинения и «Землеописания» в 9 книгах, от которого до нашего времени сохранились отрывки в сочинениях более поздних писателей.

Объекты в Солнечной системе

См. также 
 Евдоксий